Demòfil d'Himera (en llatí Demophilus, en grec antic Δημόφιλος "Demóphilos"), fou un pintor grec natural d'Himera a l'illa de Sicília, que va florir cap al 424 aC. Plini el Vell l'esmenta i diu que va ser el mestre del gran pintor Zeuxis d'Heraclea (Naturalis Historia XXXV, 9,36).

Referències 

Pintors de la Grècia clàssica